Вільне́в-Сен-Нікола́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Орлеана, 20 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Вільнев-Сен-Нікола, Монтенвіль, Рувре-Сен-Флорантен i Вов було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Віллаж-Вовеан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільнев-Сен-Нікола на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-Сен-Нікола на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-Сен-Нікола на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-Сен-Нікола на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-Сен-Нікола на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар